Лома дел Пуенте има више значења:

 Лома дел Пуенте (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома дел Пуенте (Санта Марија Азомпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику